Niemcy:
 Öschelbronn – dzielnica gminy Niefern-Öschelbronn w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w  powiecie Enz
 Öschelbronn – dzielnica gminy Berglen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Öschelbronn – dzielnica gminy Gäufelden w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen

Zobacz też:
 Niefern-Öschelbronn